Gimpertshausen ist der Ortsname von

 Gimpertshausen (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Gimpertshausen (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern